Keach ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Keach (1640–1704), britischer baptistischer Evangelist, Pastor, Liederdichter und Autor
 James Keach (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler
 Stacy Keach (* 1941), US-amerikanischer Schauspieler und Sprecher